Drei Meter über dem Himmel steht für:

 Drei Meter über dem Himmel (Roman), Roman von Federico Moccia (1992)
 Drei Meter über dem Himmel (Film), spanischer Film von Fernando González Molina (2010)
 Drei Meter über dem Himmel (Fernsehserie), italienisches Serien-Drama (2020)